Langenmantel steht für:
 Langenmantel, deutsche Patrizierfamilie aus Augsburg

Langenmantel ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Langenmantel (ca. 1480–1538), deutscher Geistlicher (Karmeliter) und Freisinger Domherr
 Eitelhans Langenmantel (1480–1528), deutscher Märtyrer der Täuferbewegung
 Hieronymus Ambrosius Langenmantel von Westheim (1641–1718),  deutscher katholischer Priester und Gelehrter
 Jakob Wilhelm Benedikt von Langenmantel (1720–1790), deutscher Patrizier und Stadtpfleger (Bürgermeister)

 Ludwig von Langenmantel (1854–1922), deutscher Kunstmaler
 Otto von Langenmantel (1816–1875), deutscher Architekt und bayerischer Baubeamter
 Ulrich Langenmantel (um 1410–nach 1473), deutscher Geistlicher, Jurist und Stiftspropst
 Ulrich Langenmantel vom Sparren (um 1500–1570), deutscher Jurist, Geheimrat und Hofmeister